Влади́мир Я́ковлевич Фа́ков () — дипломат, профессиональный переводчик и лексикограф. Сотрудник отдела переводов Министерства иностранных дел СССР, профессор МГИМО.

Биография 
В 1963 году окончил МГИМО, затем — Лондонскую школу переводчиков.
В 1980-е руководил секцией русского синхронного перевода Секретариата ООН в Нью-Йорке. В 1991-м возглавлял отдел русских переводов Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.
С 2003 года — руководитель Курсов повышения переводческой квалификации МИД России.
Владеет 15-ю языками.

Публикации 
Автор нескольких словарей:
 Страхование. Англо-русский и русско-английский словарь
 Большой финансовый словарь: в двух томах
 Язык интернета: англо-русский словарь

Примечания 

Переводчики XX века
Переводчики XXI века
Переводчики России